Fitzek steht für:
 Fitzek (Band), deutschsprachige Indie-Rock-Band

Fitzek ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Fitzek (* 1961), deutscher Handballspieler und -trainer
 Frank Fitzek, deutscher Nachrichtentechniker und Hochschullehrer
 Herbert Fitzek (* 1957), deutscher Kultur- und Wirtschaftspsychologe
 Ingrid Fitzek (* 1958), deutsche Politikerin (Grüne)
 Peter Fitzek (* 1965), deutscher Aktivist der Reichsbürgerbewegung
 Sabine Fitzek (* 1958), deutsche Schriftstellerin und Ärztin
 Sebastian Fitzek (* 1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Siegurd Fitzek (1928–2022), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fietzek